Javier Frelijj (28. siječnja 1991.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Čileanski rukometaši